Denne side indeholder en oversigt over de julekalendere, der har været sendt på TV 2 for hhv. familie (børn) og voksne.

Kollegaerne på DR havde vist julekalendere i tv siden 1962, og de er for længst blevet fast inventar der. Et par år efter sin opstart i 1988 forsøgte TV 2 sig så også i genren i 1990, dels med nyskabelsen voksen-julekalender og dels med mere traditionel børnejulekalender, sidstnævnte i de første år bygget over tv-serien Trolderik. Konceptet holdt, og det følgende årti præsenteredes en række nye julekalendere, der blandt andet introducerede den folkekære ungnisse Pyrus. Fra 2001 og frem har man dog i lighed med DR valgt i betydelig grad at gribe til genudsendelser.

I forbindelse med udsendelsen af julekalendere for børn udgives også en traditionel papjulekalender, hvor overskudet går til julemærkehjemmene.

Julekalendere

Familiejulekalender

Voksenjulekalender

Referencer 

 
Julekalendere